Tito je osobno ime koje dolazi od latinskoga Tit ili Titus. Postoji u romanskim jezicima, a pojavljuje se i u Hrvatskoj. Može biti i prezime.

 Josip Broz Tito, jugoslavenski maršal i lider
 Dennis Tito, američki milijunaš, znanstvenik i prvi svemirski turist
 Tabuoro Tito, bivši predsjednik Kiribatija
 1550 Tito, asteroid nazvan po maršalu Titu
 Tito (TV serija)
 Tito Vilanova, španjolski nogometaš i trener